Xiangshan – dawna nazwa chińskiego miasta Zhongshan
 Xiangshan – dzielnica miasta Guilin
 Xiangshan – dzielnica miasta Huaibei
 Xiangshan – powiat na obszarze miasta Ningbo
 Xiangshan – jedna z trzech dzielnic miasta Xinzhu na Tajwanie
 Park Xiangshan – park miejski w Pekinie